Heart River ist der Name folgender Flüsse:

 Heart River, Nebenfluss des Missouri River in North Dakota, Vereinigte Staaten
 Heart River (Peace River), Nebenfluss des Peace River in Alberta, Kanada
 Heart River (Wyoming), Nebenfluss des Snake River in Wyoming, Vereinigte Staaten

Heart River ist der Name folgender Orte:

 Heart River (Alberta), Ort in Alberta, Kanada